Стенде (латыш. Stende)

 Стенде — город в западной Латвии.
 Стенде — железнодорожная станция в городе Стенде, Латвия
 Стенде (усадьба) — поместье в западной Латвии